Ракенге́м, Ракенґем () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 55 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 844 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2343,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Історія муніципалітету Ракенгем
 Офіційний сайт муніципалітету Ракенгем
 Ракенгем на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ракенгем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале